

Sigle 
 De Bellis Renationis – wargame tridimensionale

Codici 
 dbr – codice ISO 639-3 della lingua dabarre

Mineralogia 
 Dbr – abbreviazione di daubréelite

Altro 
 DBR – targa automobilistica di Bad Doberan (Germania)

Note